Moulay Abdelkader är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Moulay Abdelkader ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Moulay Abdelkader är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Moulay Abdelkader ligger uppe på en höjd som går i öst-västlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Moulay Abdelkader. Runt Moulay Abdelkader är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Taounate,  km norr om Moulay Abdelkader. Trakten runt Moulay Abdelkader består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate